Enrique Rodríguez puede referirse a:

 Enrique Alberto Rodríguez (1881-1940), político chileno;
 Enrique Rodríguez Arroyo (19??-1990), sindicalista español;
 Enrique Rodríguez Fabregat (1895-1976), escritor, político y periodista uruguayo;
 Enrique Rodríguez Galindo, guardia civil español, perteneciente al GAL;
 Enrique Rodríguez Guerrero (1983-), ajedrecista español;
 Enrique Rodríguez Piña (1939-2009), futbolista peruano; 
 Enrique Rodríguez, boxeador y abanderado olímpico español;
 Enrique Rodríguez (18??-1877), político argentino, gobernador de la provincia de Córdoba (????-1877);
 Enrique Rodríguez (1901-1971), compositor, director de orquesta y bandoneonista argentino;
 Enrique Osvaldo Rodríguez (1941-), político argentino, ministro de Trabajo de la Nación (1992-1993);
 Enrique Edgardo Rodríguez (1952-), jugador de rugby australiano de origen argentino.